

Веллсвілл — місто, штат Канзас
 Веллсвілл — місто, штат Міссурі
 Веллсвілл — місто, штат Нью-Йорк
 Веллсвілл — місто, штат Пенсільванія
 Веллсвілл — місто, штат Юта
 Веллсвілл — селище, штат Нью-Йорк
 Веллсвілл — селище, штат Огайо